Чемпионат Италии по футболу 1908 года — одиннадцатый по счёту сезон футбольного первенства в Италии. В этом году было проведено два чемпионата: Федеральный, в котором победил футбольный клуб «Ювентус» и Итальянский, в котором победу одержала команда «Про Верчелли».

Раскол в чемпионате 
Причинами раскола в чемпионате Италии 1908 года послужило стремление Итальянской федерации футбола исключить из турнира игроков-иностранцев и допустить к участию команды, состав которых целиком состоит из итальянцев. В итоге было организовано сразу два чемпионата: Федеральный (), допускавший иностранных игроков, и Итальянский (), только для итальянских футболистов. Футбольный клубы «Дженоа», «Милан» и «Торино» отказались от участия в обоих турнирах в знак протеста.

Победителем Федерального чемпионата стал туринский «Ювентус», а Итальянского — «Про Верчелли». Позже Итальянская федерация футбола приняла решение аннулировать результаты Федерального чемпионата и не считать чемпионство «Ювентуса» ещё одним «Скудетто» в «копилке» туринского коллектива. Победа «Про Верчелли», при этом, официально признана Федерацией.

Федеральный чемпионат

Клубы-участники

Лигурия 
  Андреа Дориа

Пьемонт 
  Ювентус

Отказались от участия 
  Дженоа
  Милан
  Торино

Финал

Итоговая таблица

Результаты матчей

Дополнительный матч 
Результат этого матча был отменён из-за судейской ошибки, благодаря которой «Андреа Дориа» сравнял счёт. Была назначена переигровка.

Итальянский чемпионат

Клубы-участники

Лигурия 
  Андреа Дориа

Пьемонт 
  Про Верчелли
  Ювентус

Ломбардия 
  Миланезе

Отборочный региональный тур

Пьемонт

Финальный турнир

Итоговая таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Футбол в Европе в 1908 году
1908
1908 год в Италии